Kutscher est un patronyme porté notamment par :

 Marco Kutscher (1975-), cavalier allemand de saut d'obstacles ;
 Volker Kutscher (1962-), journaliste et écrivain allemand.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand